Portas signifie  en latin et dans quelques langues romanes. C'est aussi un patronyme et un toponyme.

Patronyme 

 , musicien, chanteur et compositeur britannique ;
 Albert Portas (1973-), joueur espagnol de tennis ;
 Conrad Portas (1901-1987), footballeur espagnol ;
  (1960-), journaliste et consultante en médias de masse ;
 Miguel Portas (1958-2012), député européen portugais ;
 Paulo Portas (1962-), homme politique portugais.

Toponyme 
 Portas est une commune de la province de Pontevedra en Galice (Espagne).
 Portas do Cerco (关闸) est une porte-frontière située sur la pointe nord de la péninsule de Macao, en République populaire de Chine.

Autres 
 L'église de Santa Maria foris portas est le plus ancien édifice de la commune de Castelseprio en province de Varèse (Italie).

Notes et références